Lipica est un toponyme qui peut désigner :
 Lipica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška ;
 Lipica, un village de Slovénie situé près de Trieste ;
 Lipica, un village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie.